William Fox kan syfta på bland andra:

 William Fox (1812–1893), nyzeeländsk politiker
 William Fox (1879–1952), amerikansk filmproducent
 William Darwin Fox (1805–1880), engelsk präst och amatörforskare
 William Johnson Fox (1786–1864), brittisk politiker
 William Tilbury Fox (1836–1879), engelsk dermatolog
 William Fox-Pitt (född 1969), brittisk ryttare
 William Fox-Strangways, 4:e earl av Ilchester (1795–1865), brittisk diplomat och politiker